Shahini ist der Familienname folgender Personen:

 Anjeza Shahini (* 1987), albanische Pop-Sängerin
 Besa Shahini (* 1982), kosovarisch-albanische Politikerin